Университет Рамкхамхаенга () — один из двух открытых университетов в Таиланде. Университет был назван в честь короля Сукхотая Рамкхамхаенга, который, по легенде создал тайский алфавит.

Перед созданием университета Рамкхамхаенга в 1971, Таиланд описывали как «кризис в поисках высшего образования» из-за того, что количество школьных выпускников, ищущих места в государственных университетах вышло за все границы, количество университетов увеличилось. Парламент наконец выпустил закон, согласно которому открылся университет Рамкхамхаенга.

Университет составляют факультеты права, делового администрирования, естественных наук, науки, экономики и технологии. Факультет технологии принимает ограниченно число студентов, когда остальные факультеты открыты всем, кто хочет учиться.

Университет Рамкхамхаенга имеет два больших кампуса, оба в Бангкоке. Занятие первокурсников проводятся в кампусе Банг На в районе Пхра Кханонг. Другие занятия проводятся в главном кампусе aв Хуа Мак.

Примечания 

Образование в Таиланде
Бангкок